veto – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dowolnej decyzji
 Veto – gra karciana
 Veto – polski magazyn konsumentów
 V.E.T.O. – polska grupa hip-hopowa
 Veto – album niemieckiej grupy muzycznej Heaven Shall Burn
 Veto – polskie stowarzyszenie zajmujące się prawami ucznia